Община Жагубица () е административна единица в Източна Сърбия, Браничевски окръг. Заема площ от 760 км2. Административен център е село Жагубица.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Жагубица възлиза на 12 737 души. Гъстотата е 16,76 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 18 населени места.

Бележки 

Община Жагубица